Nisard är ett franskt efternamn som burits av bland andra:

 Auguste Nisard (1809-1892), fransk litteraturvetare
 Charles Nisard (1808–1890), fransk litteraturvetare
 Désiré Nisard (1806–1888), fransk litteraturvetare
 Théodore Nisard (1812–1888), fransk musikvetare

Franska efternamn